Olesa de Bonesvalls – comune spagnolo in comunità autonoma della Catalogna
Olesa de Montserrat – comune spagnolo in comunità autonoma della Catalogna